Asperen steht für

 Bob van Asperen (* 1947), ein niederländischer Cembalist, Organist und Dirigent
 Asperen (Lingewaal), ein Dorf in der niederländischen Gemeinde Lingewaal, Provinz Südholland

Siehe auch
 Aspern, Stadtteil im 22. Wiener Gemeindebezirk